Das Comité National Olympique Togolais wurde 1963 gegründet und zwei Jahre später vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein togoischer Sportler eine olympische Medaille erringen (1 × Bronze).

Medaillengewinner 

!Medaillengewinner
Togo